Екзерсис ( - вправа, від ) - застаріле найменування занять взагалі з метою належного оволодіння тими чи іншими навичками, спочатку означало, в широкому сенсі - систематичні вправи в різних дисциплінах, що вимагають володіння рядом прийомів; наприклад, в фехтуванні, вольтижирівці, при освоєнні техніки гри на музичному інструменті. Надалі термін зберігся переважно в музичному і танцювальному тезаурусах, використовується також у різних жанрах літератури і журналістики для додання ситуації або оцінці іронічного або спекулятивного відтінку.

 Екзерсис - комплекс вправ для вдосконалення техніки балетного танцю.

Примітки